Djerem steht für:

 Djérem, ein Bezirk der Provinz Adamaua in Kamerun
 Djérem (Fluss), ein Fluss in Kamerun
 Mbam-Djerem-Nationalpark, Ein Nationalpark in Kamerun